Thysselinum crouanorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexandre Boreau. Thysselinum crouanorum ingår i släktet Thysselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crouanorum